Niemcy:
 Handorf – dzielnica miasta Münster
 Handorf – dzielnica miasta Peine
 Handorf – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Lüneburg